Больша́к:
 Больша́к — в старину, широкая, наезженная  (почтовая или торговая) дорога, тракт.
 Большак — старший в доме, в семье.
 Большак — самая длинная диагональ на шашечной доске.
 Большак, Василий Григорьевич (1922—1988) — советский писатель и государственный деятель.
 Большая синица (или большак) — распространённая птица из семейства синицевых, отряда воробьинообразных.

Топоним 
 Большак — посёлок в Жуковском районе Брянской области.
 Большак — посёлок в Скопинском районе Рязанской области.

См. также